Luci Corneli Cinna (cònsol el 127 aC)
 Luci Corneli Cinna (cònsol del 86 aC), líder del partit popular romà durant el període en què Sul·la, cap dels aristòcrates o optimates, era a l'Orient (87-84 aC)
 Luci Corneli Cinna (pretor)